David John Middleton (1963 - ) é um botânico e explorador irlandês. Participou da comissão científica do Jardim botânico Real de Edinburgo.

Coletou espécies de fanerógamas e briófitas no Sudeste Asiático, principalmente na  Tailândia, Malásia, Filipinas, Camboja, Laos e Brunei.

Colaborou na descrição da família Apocynaceae em Flora of China

Algumas publicações 
 Middleton, DJ. 1989. Taxonomic studies in the genus Gaultheria L. and other related genera (Ericaceae). Tesis de Ph.D., Universidad de Aberdeen
 ----. New Combinations in Urceola (Apocynaceae). 1994. Novon 4 ( 2): 151
 Lindsay, S; DJ Middleton. 2003. Proposal to Conserve the Name Davallia repens (L.f.) Kuhn (Davalliaceae) against D. repens (Bory) Desv. (Lindsaeaceae). Taxon 52 ( 3) : 630-631
 2004. A revision of Kopsia (Apocynaceae: Rauvolfioideae). Harvard Pap. Bot. 9: 89-142
 Livshultz, T, DJ Middleton, ME Endress, JK Williams. 2007. Phylogeny of Apocynoideae and the Apsa clade (Apocynaceae S.L.)
 Hendrian; DJ Middleton. 1999. Revision of Rauvolfia (Apocynaceae) in Malesia. Blumea 44 (1)

Referências
 Desmond, R. 1994. Dictionary of British & Irish Botanists & Horticulturists includins Plant Collectors, Flower Painters & Garden Designers''. Taylor & Francis & The Natural History Museum, Londres

Ligações externas

 

Botânicos da Irlanda
Exploradores da Irlanda